Takamagahara – paradiso shintoista
Takamagahara – manga giapponese
10831 Takamagahara – asteroide della fascia principale